Никольское — село в Идринском районе Красноярского края, административный центр Никольского сельсовета.

География 
Находится примерно в 12 километрах по прямой на северо-восток от районного центра села Идринское.

Климат 
Климат резко континентальный с холодной зимой и жарким летом, суровый, с большими годовыми и суточными амплитудами температуры. Максимальная высота снежного покрова 46 см. Среднемесячная температура января −21,1 ºС, июля +18,4 ºС. Продолжительность безморозного периода составляет 100 дней. Средняя дата последнего заморозка — 29 мая, первого заморозка — 7 сентября. Вегетационный период (с температурами выше +5ºС) длится 157 дней. Годовая сумма осадков составляет 387 мм, причем большая ее часть выпадает в теплый период года (81 % от годовой суммы).

История 
Село основано в 1841 году. До 1854 называлось Муравьевским, по имени губернатора Восточной Сибири, затем переименовано по его имени. В советское время работали колхозы им. Партизан, им. Ленина (ныне ООО «Луч»).

Население 
Постоянное население составляло 636 человек в 2002 году (97 % русские), 513 в 2010.

Инфраструктура 
В селе работают средняя школа, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, три магазина.

Примечания 

Населённые пункты Идринского района